La rue Georges-Clemenceau est le nom de différentes voies publiques en France, nommées d'après l'homme d'État français Georges Clemenceau, dont : 
 Rue Georges-Clemenceau, à Nantes ;
 Rue Georges-Clemenceau à Nouméa ;
 Rue Georges-Clemenceau, à Saint-Malo.

En Belgique :
 Rue Georges Clemenceau, à Liège.

Articles connexes 

 Place Georges-Clemenceau à Saint-Cloud.
 Place Clemenceau à Paris.
 Pont Georges-Clemenceau à Nantes.
 , différents lycées français.

Lieu nommé d'après Georges Clemenceau